Петра Сохорова (урожд. Блажкова; , род. 22 июня 1978) — чешская шахматистка, международный мастер среди женщин (1999).

Серебряный призер чемпионатов Чехии 2001 и 2012 гг. Бронзовый призер чемпионатов Чехии 1998, 2003 и 2005 гг. (в 2003 г. разделила 1—3 места, но уступила по дополнительным показателям). Также участвовала в дележе 1—4 мест в чемпионате 1995 г., но осталась без медали из-за худших дополнительных показателей.

Серебряный призер чемпионатов Чехии по рапиду 2001 и 2005 гг. Бронзовый призер чемпионата Чехии по рапиду 2016 г.

Чемпионка Чехии по блицу 2004 г.

Призер юниорских чемпионатов Чехии в разных возрастных группах.

В составе команды Lokomotiv Brno бронзовый призер  2016 г.

В составе сборной Чехии участница трех шахматных олимпиад (2000, 2004 и 2006 гг.), командного чемпионата мира 2007 г., трех командных чемпионатов Европы (1999, 2001 и 2007 гг.), двух командных турниров Mitropa Cup (2005 и 2006 гг.; в 2005 г. показала лучший результат на своей доске).

Представляла Чехословакию и Чехию на юниорских чемпионатах мира и Европы в разных возрастных категориях.

Участница личных чемпионатов Европы.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии П. Сохоровой в базе Chessgames
 Личная карточка П. Сохоровой на сайте 365Chess

Шахматисты Чехословакии
Шахматисты Чехии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам